Il singolare maschile del torneo di tennis ECM Prague Open 2007, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Dusan Lojda che ha battuto in finale Jiří Vaněk 63-7, 6-2, 7-65.

Teste di serie 

 Sergio Roitman (quarti di finale)
 Diego Hartfield (semifinali)
 Jan Hájek (secondo turno)
 Jan Hernych (primo turno)

 Danai Udomchoke (secondo turno)
 Lukáš Dlouhý (primo turno)
 Iván Navarro (semifinali)
 Alex Bogdanović (primo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

ECM Prague Open 2007